«Чёрная курица» — кукольный мультипликационный фильм 1975 года по сказке Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители».

Над фильмом работали 
 Автор сценария: Валерия Коновалова
 Режиссёр: Юрий Трофимов
 Художники-постановщики: Юрий Трофимов, Елена Боголюбова
 Оператор: Евгений Туревич
 Композитор: Алексей Рыбников
 Звукооператор: Виталий Азаровский
 Художники-мультипликаторы: Алла Гришко, Павел Петров, Ольга Дегтярёва, А. Дегтярёв
 Куклы изготовили: Борис Караваев, Галина Киселёва, Елена Гагарина, Александра Мулюкина, Геннадий Богачёв, Н. Колтунова, Р. Федин 
 под руководством: Владимира Шафранюка
 Монтажер: Светлана Симухина
 Редактор: Александр Тимофеевский

Роли озвучивали 
 Зиновий Гердт — Чернушка
 Клара Румянова — Алёша (часть реплик)
 Мария Виноградова — Алёша (часть реплик)
 Алексей Консовский — учитель
 Владимир Горелов — подземный король

Литература 
  . Книга по мультфильму.

  . Содержание: Д.Непомнящая «Мама для мамонтёнка», А.Погорельский «Чёрная курица» и др. Иллюстрации по мультфильмам.

Ссылки 
 «Чёрная курица» на Аниматор.ру 
 «Чёрная курица» Кадры из фильма 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Юрия Трофимова
Кукольные мультфильмы СССР 1975 года
Мультфильмы о детях
Экранизации произведений Антония Погорельского
Мультфильмы с музыкой Алексея Рыбникова